Šicndorf je počeštěný německý název obcí a osad:
 Český Šicndorf (), dnes Stříbrné Hory v okrese Havlíčkův Brod
 Německý Šicndorf (, též Střelecká) – osada obce Dobronín v okrese Jihlava

další sídla s názvem Schützendorf
 Slavoňov (Lukavice) v okrese Šumperk
 Říčky (Orlické Podhůří) v okrese Ústí nad Orlicí